Natori kan syfta på:

 Natori, Miyagi - stad i Miyagi prefektur, Japan
 Takeshi Natori - japansk fotbollsspelare
 Atsushi Natori - japansk fotbollsspelare
 Natori - småplanet 5520
 Natori (kryssare) - japansk kryssare, sänkt 1944 (se Lista över japanska kryssare)